Isarn est un anthroponyme masculin d'origine germanique dérivé du proto-germanique *īsarną (« fer »). Il fut porté notamment par : 

 Isarn de Grenoble, évêque de Grenoble de c. 950 à c. 975 ;
 Isarn de Marseille (mort en 1047), abbé de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille ;
 Isarn de Lavaur, évêque de Toulouse de 1071 à 1105 ;
 Isarn de Lautrec, nom de plusieurs membres de la famille de Lautrec.

Voir aussi 
 Samuel Isarn (1637-1672), poète français.

Prénom masculin